La alegoría del amor: un estudio sobre tradición medieval, es un ensayo escrito por C. S. Lewis y dedicado a Owen Barfield en el que se explora el tratamiento alegórico del amor en la Edad Media y el Renacimiento; publicado el 21 de mayo de 1936 por la editorial Clarendon Press.

Argumento 
En el primer capítulo, Lewis rastrea el desarrollo de la idea del amor cortés desde los trovadores provenzales hasta su pleno desarrollo en las obras de Chrétien de Troyes. Es aquí donde expone una famosa caracterización de "la forma peculiar que el amor cortés tomó por primera vez; las cuatro marcas de la humildad, la cortesía, el adulterio y la religión del amor", las dos últimas de las cuales tienen "marcas". , en particular, ha sido objeto de mucha controversia entre los estudiosos posteriores. 

En el segundo capítulo, Lewis analiza la evolución medieval de la tradición alegórica en escritores como Bernardo Silvestre y Alain de Lille.

Los capítulos restantes, basándose en los puntos señalados en los dos primeros, examinan el uso de la alegoría y la personificación en la representación del amor en una selección de obras poéticas, comenzando con el Roman de la Rose. Sin embargo, la atención se centra en las obras inglesas: los poemas de Geoffrey Chaucer, la Confessio Amantis de John Gower y The Testament of Love de Thomas Usk y La Reina Hada de Edmund Spenser. 

El libro está adornado con citas de poemas en muchos idiomas, incluido el latín clásico y medieval , el inglés medio y el francés antiguo, con traducciones al inglés de muchos de ellos del propio Lewis.

Ediciones 
La primera edición en castellano se publicó en 1969 con traducción de Delia Sampietro y revisión de Narciso Pousa; seguida por la edición chilena traducida por Braulio Fernández Biggs y publicada por Editorial Universitaria en el 2000.

Véase también

Referencias

Enlaces externos 
 La alegoría del amor Sumario de la obra por Arend Smilde.

Obras de C. S. Lewis
Libros de 1936